— село в Японии, находящееся в уезде Симоина префектуры Нагано.

Географическое положение 
Село расположено на острове Хонсю в префектуре Нагано региона Тюбу. С ним граничат город Иида, посёлок Анан и сёла Ати, Ясуока.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Acer pycnanthum, цветком — космея.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Сёла префектуры Нагано